Семю́р-ан-Осуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на південний схід від Парижа, 60 км на захід від Діжона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2012 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4045,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Семюр-ан-Осуа

 Семюр-ан-Осуа на сайті французького Національного інституту географії
 Семюр-ан-Осуа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Семюр-ан-Осуа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ 
 Мапа муніципалітету Семюр-ан-Осуа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Ор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Ор